Shimabara bezeichnet:
 Shimabara, eine japanische Stadt
 Shimabara-jō, eine Burg in dieser Stadt
 Shimabara (Han), ein Lehen das von dieser Burg aus kontrolliert wurde
 Shimabara (Kyōto), ein historisches Vergnügungsvierteil in Kyōto